Кум (рідня)

Топоніми 
 Кум (піщаний масив)
 Кум () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Кум — остан (провінція) на півночі Ірану.
 Кум — місто в Ірані, столиця провінції (остана) Кум, священне місто шиїтів.